Osoby noszące nazwisko Sagna
 Bacary Sagna (ur. 1983) – francuski piłkarz
 Pierre Sagna – senegalski duchowny katolicki, biskup
 Pierre Martin Sagna (ur. 1969) – senegalski koszykarz